Angelo Bovi – allenatore di pallacanestro italiano
 Bruna Bovi, nota come Leonora Ruffo – attrice italiana
 Clemente Bovi – militare italiano
 Giovanni Bovi – politico italiano
 Giovanni Bovi Campeggi – patriota italiano
 Paolo Bovi Campeggi – patriota italiano
 Rocco Bovi – scienziato italiano